Чемпионат Узбекистана по футболу 2001 — 10-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 10 марта по 25 ноября 2001 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2000/2001
 Первая лига Узбекистана по футболу 2001
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2001

Ссылки 
 

2001
Спорт в Узбекистане в 2001 году